The Shadow Line oder The Shadow Lines ist:
 The Shadow Line, deutscher Titel Die Schattenlinie (Roman), Erzählung von Joseph Conrad (1917)
 The Shadow Lines, deutscher Titel Schattenlinien (Roman), Roman von Amitav Ghosh (1988)
 The Shadow Line (Album), Musikalbum der Band Rockband (2006)
 The Shadow Line (Fernsehserie), britische Fernsehserie (2011)

Siehe auch:
 Die Schattenlinie, Begriffsklärung
 Schattenlinien, Begriffsklärung
 Shadowline, US-amerikanischer Comicverlag